Ré — nota musical
Ilha de Ré — ilha costeira francesa situada no oceano Atlântico

Outros
Ré ou Rá — deus do Sol do Antigo Egipto
Ré ou Popa — secção traseira de uma embarcação

Desambiguação